Vanna peut avoir plusieurs significations:

Musique 
 Vanna, groupe de post-hardcore 
 Vanna, chanteuse pop

Livres 
 Monna Vanna

Personnes 
 Vanna White
 Vanna De Angelis
 Lisa De Vanna

Toponyme 
 Vanna, île située sur la côte de la mer de Norvège.